Аарон Эшмор (; род. 7 октября 1979, Ричмонд, Британская Колумбия, Канада) — канадский актёр, наиболее известный благодаря ролям Джимми Олсена в сериале «Тайны Смолвиля», Стива Джинкса в телесериале «Хранилище 13» и Джона Джакоби в сериале «Киллджойс».

Биография 
Аарон Эшмор родился в Ричмонде, Канада, и вырос в Брэмптоне. У него есть брат-близнец, Шон Эшмор, который тоже является актёром. Его актёрская карьера началась уже в 1991 году, однако известность ему принесла роль Марка Холла в фильме «Королева бала».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки